Nero Claudius Drusus (38 - 9 ), général romain, surnommé Germanicus à la suite de ses victoires en Germanie.
 Gaius Julius Caesar dit Germanicus (15  - 19 ), général romain, frère aîné de l'empereur Claude.
 Caligula (Caius Caesar Augustus Germanicus), empereur romain, premier porteur de ce cognomen dans les titulatures impériales.
 Germanicus de Smyrne, martyr chrétien décédé en 156.
 Germanikus, film allemand de Hanns Christian Müller sorti en 2004.